Arentsschildt ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Daniel von Arentsschildt (1789–1852), königlich hannoverscher Generalmajor
 Louis von Arentsschildt (1807–1883), königlich hannoverscher Offizier, Lyriker und Übersetzer
 Wilhelm von Arentsschildt (1840–1911), preußischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Arentschildt
 Arentsschild